Turowo ist der Name zehn polnischer Orte:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Turowo (Thurowen, 1938–45 Auersberg, Kreis Lyck, Ostpreußen)
 Turowo (Kozłowo) (Thurau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen)
 Turowo (Pisz) (Turowen, 1938–1945 Turau, Kreis Johannisburg, Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Turowo (Pniewy)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Turowo (Lubraniec)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Turowo (Czernice Borowe)
 Turowo (Wieczfnia Kościelna)
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Turowo (Gródek)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Turowo (Miastko) (Steinau, Kreis Rummelsburg/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Turowo (Szczecinek) (Thurow, Kreis Neustettin/Pommern)

Siehe auch:
 Turowo Duże